Mistol ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Mistol (* 1935), deutscher Boxer
 Jürgen Mistol (* 1965), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL